Dysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dysjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Dysjön, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Dysjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (9,33 ha)
Dysjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Dysjön, Uppland, sjö i Heby kommun,  (29,3 ha)
Dysjön (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (21,3 ha)
Dysjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (1 km²)
Lilla Dysjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,32 ha)
Stora Dysjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (39,2 ha)
Dysjön, Medelpad, sjö i Bräcke kommun och Ånge kommun,  (96 ha)
Dysjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (23,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn